Сезон «Карпат» (Львів) 1970 — восьмий сезон «Карпат» (Львів). Команда посіла 1-е місце серед 22 команд першої групи класу «А», у Кубку СРСР відразу ж у 1/64 фіналу поступилися в гостях вільнюському «Жальгірісу» — 0:1. У 1/16 фіналу Кубка кубків у двоматчевому протистоянні поступилися бухарестському «Стяуа» 0:1 (удома) і 3:3 (у гостях).

Головні події 
Перед початком сезону Ростислав Поточняк, Лев Броварський, Геннадій Лихачов та Ігор Кульчицький відмовилися переходити у команди вищої ліги. В колектив прийшли нові здібні гравці, навіть з команд вищої ліги — Остап Савка, Габор Вайда, Валерій Сиров.

11 квітня «Карпати» дебютували у першій групі класу «А» домашнім матчем проти хабаровського СКА і перемогли з рахунком 1:0.

16 вересня «Карпати» дебютували у єврокубках. У 1/16 фіналу Кубка кубків на стадіоні «Дружба» приймали бухарестську «Стяуа» і зазнали празки — 0:1, пропустивши гол на 88 хвилині. У матчі-відповіді 30 вересня у Бухаресті «Карпати» на останній хвилині зрівняли рахунок — 3:3 і припинили виступи у турнірі.

8 листопада, здобувши перемогу з рахунком 1:0 над карагандинським «Шахтарем» на його полі, «Карпати» завоювали перше місце, яке дало їм путівку у вищу лігу радянського футболу.

Чемпіонат

Статистика гравців 
У чемпіонаті за клуб виступали 19 гравців:

Примітка: Один гол у власні ворота забив гравець «Кубані» (Краснодар).

Кубок СРСР

Кубок кубків

Посилання 
 Перша група класу «А» СРСР 1970 на КЛІСФ 
 Кубок СРСР 1970 на КЛІСФ: Фінал

Література 
 Сало І. А., Яремко І. Я. «Карпати» Львів. Рекламно-інформаційний довідник. — Львів, 1990. — 166 с.

Сезони ФК «Карпати» (Львів)
Українські футбольні клуби в сезоні 1970